Handball Trophy (pallamano femminile)
Handball Trophy (pallamano maschile)